Морзино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Морзино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Морзино — деревня в Жарковском районе Тверской области.